Beleg van Leeuwarden (1498), burgeroorlog tussen de partijen Vetkopers en Schieringers.
Beleg van Leeuwarden (1586), bezetting door de spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog.